Пагава () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Пагава, Акакий Несторович (1887—1962) — грузинский режиссёр.
 Пагава, Вера (1907—1988) — французская художница грузинского происхождения.
 Пагава, Георгий Авксентьевич (1895—1924) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Пагава, Мельхиседек Егорович — князь.
 Пагава, Этери Левановна (род. 1932) — французская балерина и хореограф грузинского происхождения.